Émargination peut désigner :
 Les émarginations sont les espaces que l'on retrouve entre les extrémités des rémiges primaires des ailes des oiseaux.
 Les émarginations urbaines

Voir aussi
Le Murin émarginé ou murin à oreilles échancrées, un chiroptère.